Уикипедия на галисийски език () е раздел на галисийски език в Уикипедия. Проектът започва работа през 2004 година.

Статистика

Посещаемост 

Галисийски език
Галисийски език